Mužská dvouhra Chengdu Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do singlové soutěže čchengtuského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl uzbecký tenista Denis Istomin, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 123. hráč žebříčku a 23letý australský kvalifikant Bernard Tomic, jenž ve finále zdolal nejvýše nasazeného Itala Fabia Fogniniho po třísetovém průběhu 6–1, 3–6 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. V rozhodujícím tiebreaku finále přitom Tomic zachránil čtyři mečbolové příležitosti italské světové třináctky.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Chengdu Open
Tenis v Číně v roce 2018
ATP World Tour 2018